Виктор Викторович Сокол (; род. 9 мая 1981, Минск) — белорусский футболист, выступавший на позиции полузащитника. С 2018 по 2020 года был тренером юношеской команды «Ислочи».

Клубная карьера 
Сын советского футболиста Виктора Сокола. Начинал карьеру в Минске, дошёл до основного состава «Динамо». В 2005 году перешёл в «Динамо» Брест, откуда перешёл в шведский «Энчёпинг» из второго дивизиона, играл в других белорусских клубах. В феврале 2012 вернулся в «Брест», но по окончании сезона 2012 покинул клуб и закончил профессиональную карьеру.

В сезоне 2014 в качестве любителя стал выступать во Второй лиге за «Кобрин». В августе 2014 перешёл в «Ислочь», по окончании сезона 2014 повторно завершил карьеру.

Играл за молодежную сборную Белоруссии. Был включен в состав сборной на молодежный чемпионат Европы 2004 в Германии, где принял участие во всех матчах.

Карьера тренера 
После окончания карьеры начал работать детским тренером в ДЮСШ Минского района, а в 2016 году перешел в структуру «Ислочи». С 2018 года также работал тренером в дублирующей команде клуба. В октябре 2020 года он покинул «Ислочь».

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 2004
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2002/03, 2006/07

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК РУОР
Игроки ФК «Динамо-Юни»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Энчёпинг»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Кобрин»
Игроки ФК «Ислочь»
Футбольные тренеры Белоруссии